«Металлург» () — македонский футбольный клуб из Скопье. Основан в 1964 году. Официальные цвета клуба — зелёный и белый. Клуб принимал участие в первом чемпионате Македонии в сезоне 1992/93, однако вылетел и на протяжении следующих 15 сезонов выступал во Второй лиге. В сезоне 2008/09 вернулся в Первую лигу и занял там 9-е место.

Достижения 
 Чемпион СРМ (1): 1987
 Серебряный призёр Чемпионата Македонии (3): 2010/11, 2011/12, 2012/13
 Бронзовый призёр Чемпионата Македонии (2): 2009/10, 2013/14
 Обладатель Кубка Македонии (1): 2010/11
 Финалист Кубка Македонии (1): 2013/14
 Финалист Суперкубка Македонии (1): 2011

Стадион 
Домашние матчи клуб проводит на многоцелевом стадионе «Железарница» в Скопье. Вместимость стадиона — 3000 зрителей.

Сезоны клуба в Первой Лиге

Выступления в еврокубках 

 Домашние игры выделены жирным шрифтом

Ссылки 
 Профиль клуба на сайте УЕФА

Футбольные клубы Северной Македонии
ФК «Металлург» Скопье